Бела гарда може бити:

 Бела гарда, руска контрареволуционарна формација у Руском грађанском рату
 Бела гарда (Финска), финска добровољна милиција у Финском грађанском рату
 Бела гарда (Словенија), словеначка квислиншка формација у Другом светском рату

или:

 Бела гарда (роман), роман Михаила Булгакова о руском покрету Белих